Коренные американцы:

Индейцы Северной и Южной Америки

Индейцы Канады
Коренные народы США

Гавайцы

Эскимосы
Алеуты

Другие значения:
 Коренные американцы () — серия однодолларовых монет США с изображениями североамериканских индейцев

См. также
Know Nothing — нативистская партия США в 1840-х и 1850-х годах